Bolostromus suspectus est une espèce d'araignées mygalomorphes de la famille des Cyrtaucheniidae.

Distribution 
Cette espèce est endémique d'Ouganda.

Publication originale 
 O. Pickard-Cambridge, 1911 : Arachnida. Additions to Wild Fauna of the Royal Botanic Gardens, XII. Bulletin of miscellaneous information, ,  (texte intégral.)

Liens externes

Notes et références 

Cyrtaucheniidae
Espèce d'araignées (nom scientifique)
Faune endémique d'Ouganda